Achammer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph M. Achammer (* 1957), österreichischer Architekt und Hochschullehrer
 Fred Achammer († 2015), österreichischer Architekt, Unternehmer und Sportfunktionär
 Josef Achammer (1762–1810), Tiroler Freiheitskämpfer
 Johann Achammer (1650–1712), Glockengießer und Erschaffer der Wiener Pummerin, siehe Johann Achamer
 Philipp Achammer (* 1985), italienischer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Achamer